Савфа () — нефтяное месторождение в Египте. Расположено в Западной пустыне в 250 км к юго-западу от Каира. Открыто в 2010 году.

Нефтеносность связана отложениями песчаников, алевролитов и сланцев сеноманского яруса мелового возраста. Плотность нефти составляет 0,855 г/см3 или 34,8° API.

Оператором в блоке Ист-Газалат () является греческая компания Vegas Oil & Gas.

Примечания 

Нефтяные месторождения Египта